Роджер Федерер — победитель соревнований.

Новак Джокович защищал свой прошлогодний титул в статусе первой ракетки турнира, но уступил в полуфинале.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Марди Фиш (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Третий раунд)
  Джон Изнер (Финал)
  Николас Альмагро (Четвертьфинал)
  Жиль Симон (Четвертьфинал)
  Гаэль Монфис (Отказ)
  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд)

<li> Кэй Нисикори (Второй раунд)
<li> Флориан Майер (Второй раунд)
<li> Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li> Юрген Мельцер (Второй раунд)<li> Александр Долгополов (Четвёртый раунд)<li> Хуан Монако (Третий раунд)
<li> Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li> Марин Чилич (Второй раунд)<li> Виктор Троицки (Второй раунд)<li> Марсель Гранольерс (Третий раунд)
<li> Милош Раонич (Третий раунд)
<li> Радек Штепанек (Третий раунд)
<li> Кевин Андерсон (Третий раунд)
<li> Энди Роддик (Третий раунд)
<li> Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
<li> Жюльен Беннето (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2012